Сезон 2014/2015 стал для Лацио 32-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. После провала прошлого сезона главный тренер Эдоардо Рея был уволен. Ему на смену был приглашен Стефано Пиоли, который до этого тренировал Болонью. Каждая позиция был усилена несколькими игроками. Под руководством Пиоли команда оживилась и смогла навязать борьбу за еврокубки. Итогом стало 3-е место в чемпионате и первая за 7 лет квалификация в Лигу чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

12.250.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

0

Общие убытки:12.250.000

Общая прибыль:0

Разница:12.250.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

3-й раунд

4-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»